Gasparri ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Gasparri (* ?), italienischer Schauspieler und SpEff-Spezialist
 Carlos Gasparri (* 1952), uruguayischer Politiker
 Daniel David Gasparri Rey, venezolanischer Diplomat
 Enrico Gasparri (1871–1946), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Franco Gasparri (1948–1999), italienischer Schauspieler
 Maurizio Gasparri (* 1956), italienischer Politiker
 Pietro Gasparri (1852–1934), italienischer Kardinalstaatssekretär